Mässcupen 1963/1964 vanns av Real Zaragoza från Spanien som slog Valencia, också från Spanien, med 2-1 i finalen på Camp Nou i Barcelona. Bara ett representationslag för en ort deltog, från Köpenhamn.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Resultat från Mässcupen på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1963/1964
Fotbollssäsongen 1963/1964
1963 i Europa
1964 i Europa